Mount Ware kan avse

 Mount Ware, Antarktis – berg i Östantarktis
 Mount Ware, Kanada – berg i Alberta